Fran Potočnjak (glazbenik)
Fran Potočnjak (političar), član Hrvatske zajednice